Joe Jackson, Joseph Jackson
 Joe Jackson (1880–1960) – amerykański strzelec
 Joseph Jackson (1894–1932) – amerykański scenarzysta
 Joseph Jackson (1904–1981) – francuski lekkoatleta
 Joe Jackson (1928–2018) – amerykański menadżer talentów, ojciec Michaela
 Joseph Jackson (ur. 1946) – brytyjski pływak
 Joe Jackson (ur. 1954) – brytyjski muzyk
 Joe Jackson (ur. 1954) – amerykański koszykarz